Alden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alden Township (Illinois)
 Alden Township (Iowa)
 Alden Township (Freeborn County, Minnesota)
 Alden Township (St. Louis County, Minnesota)
 Alden Township (North Dakota)
 Alden Township (South Dakota)